Zarza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zarza de Montánchez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Zarza de Alange, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar